Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Richland () :
le comté de Richland, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Richland, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Richland, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Richland, situé dans l'État du Montana ;
le comté de Richland, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Richland, situé dans l'État du Wisconsin.

Par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas d'homonymie, il faut mentionner la paroisse de Richland (), puisque, dans l'État de Louisiane, la paroisse () est la subdivision équivalente au comté  () dans les autres États de l'Union.